

Miejscowości w Polsce 
 Leśne Chałupy
 Leśne Odpadki
Inne
 Leśne (osiedle w Bydgoszczy)

Miejscowości na Białorusi 

 Leśne – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.